Маймачен (кит. 買賣城, Mǎimàichéng; букв. торговый город, ) — название нескольких китайских торговых поселений во Внешней Монголии в XIX — начале XX века:

 близ русско-монгольской границы, т. н. Маймачен-Кяхтинский, «Монгольская Кяхта» (нынешний Алтан-Булак);
 Маймачен (Урга) — в нескольких километрах к востоку от Урги;
 в Кобдо (см. Сангийн хэрэм).

Монголия при империи Цин
Город